Сори:

 Сори (Пара) — муниципалитет, штат Пара, Бразилия.
 Сори (Грузия) — населённый пункт, Онский муниципалитет, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия, Грузия.
 Сори (Италия) — коммуна, регион Лигурия, Италия.

 Сори, Фумихико (род. 1964) — японский режиссёр и продюсер фильмов. В основном работает с компьютерной графикой.
 Сори-Кулибали, Розин (1958) — государственный и политический деятель Буркина-Фасо.

См. также 
 Соре